Blythe Township, un township du Boone, en Arkansas.
 Blythe Township,  un township du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships